Карири — агломерация в Бразилии, штат Сеара.
 Карири — микрорегион в Бразилии, штат Сеара.
 Карири-ду-Токантинс — муниципалитет в Бразилии, штат Токантинс.

См. также
Карири-Осидентал (микрорегион)
Карири-Ориентал (микрорегион)